Fessenden peut désigner :

Patronyme
 Larry Fessenden (1963-), acteur, producteur, réalisateur, scénariste et cinéaste américain ;
 Reginald Aubrey Fessenden (1866-1932), Canadien né au Québec, inventeur de la radiodiffusion  ;
 William P. Fessenden (1806-1869), homme politique américain.

Toponyme
 Fessenden, ville du Dakota du Nord.

Homonymie de patronyme